Лос Бурос има више значења:

 Лос Бурос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бурос, Матанза де Бурос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику